Sun City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sun City (Arizona)
 Sun City (Florida)
 Sun City (Kalifornien)
 Sun City (Kansas)
 Sun City (Texas)

Sun City steht für:
 Sun City (Südafrika), Vergnügungskomplex in der Nordwest-Provinz, Südafrika
 Sun City (Stadttyp), „Rentnerstädte“ in den Vereinigten Staaten
 Sun City (Album), ein Album von Artists United Against Apartheid aus dem Jahr 1985
 Sun City (Lied), ein Protestlied von Artists United Against Apartheid aus dem Jahr 1985
 Sun City (Cocktail)
 Glückliche Reise – Sun City, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1993)

Siehe auch:
Sunny City